Парма има више значења:
 Парма, град у Италији,
 Парма (округ), округ у оквиру покрајине Емилија-Ромања у северној Италији,
 Парма (Ајдахо), град у америчкој савезној држави Ајдахо,
 Парма (Мисури), град у америчкој савезној држави Мисури,
 Парма (Мичиген), град у америчкој савезној држави Мичиген,
 Парма (Охајо), град у америчкој савезној држави Охајо,
 Парма (штит)
 Војводство Парма, бивша држава која је постојала од 1545. до 1859.
 ФК Парма